Вапник Володимир Наумович (рос. Вапник Владимир Наумович, англ. Vladimir Naumovich Vapnik, народ. 6 грудня 1936) — радянський та американський науковець.
 Вапник (пол. Wapnik, нім. Kalkstein) — село в Польщі, в гміні Любоміно Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.